Het vrouwenenkelspel van het tennis op de Olympische Zomerspelen 2000 in de Australische stad Sydney vond plaats van 19 tot en met 27 september 2000. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Er werd gespeeld op de hardcourt-banen van het NSW Tennis Centre.

Omdat het de Olympische Spelen waren, werden de zilveren en gouden medaille uitgereikt in de gouden finale. De bronzen medaille werd uitgereikt na de bronzen finale: een duel tussen de twee verliezende halvefinalisten.

Titelverdedigster Lindsay Davenport was als eerste geplaatst. Na een gewonnen openingspartij liet zij verstek gaan voor de tweede ronde.

De Amerikaanse Venus Williams was het tweede reekshoofd. Zij wist de gouden medaille in de wacht te slepen. In de finale versloeg zij de als tiende geplaatste Russin Jelena Dementjeva, die het zilver mocht meenemen. De als derde geplaatste Amerikaanse Monica Seles ging met de bronzen medaille naar huis.

Eindklassement

Aantal deelneemsters naar land

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Bronzen finale

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Uitslagen vrouwenenkelspel
  Toernooischema WTA

Tennis op de Olympische Zomerspelen 2000